How Dare You steht für:

 How Dare You!, Album der britischen Band 10cc (1976)
 How Dare You?, Album der US-amerikanischen Band Electric Six (2017)
 How Dare You! (Fernsehsendung), britische Spielshow für Kinder (1984–1987)
 How Dare You (Rede), Rede von Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel 2019